Joaquim Costa i Alsina, polític català.
 Joaquim Costa i Puig, més conegut com a Quimet Costa, jugador de bàsquet català.
 Joaquín Costa Martínez, polític aragonès.
 Joaquim Costa Prat, entrenador de bàsquet català i dirigent esportiu.